Hayward se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew C. Hayward
 Bruce W. Hayward
 Kenneth J. Hayward
 Peter Hayward